Por Beauville pode estar à procura de:
 Beauville (Haute-Garonne)
 Beauville (Lot-et-Garonne)

Desambiguações de topônimos